Алексей Фокин:
 Фокин, Алексей Михайлович (род. 1975) — российский эстрадный певец, выступающий под псевдонимом Никита.
 Фокин, Алексей Павлович (род. 1997) — российский гандболист.
 Фокин, Алексей Русланович (род. 1973) — российский религиовед, богослов, патролог и переводчик.
 Фокин, Алексей Юрьевич (род. 1991) — российский пауэрлифтер.